Ку́бок Півні́чної Ірла́ндії з футбо́лу — другий за значимістю після чемпіонату футбольний турнір у Північній Ірландії, у якому визначається володар національного кубка. Проходить за системою плей-оф. Заснований у 1880 році, є одним з найстаріших у світі. Спонсор турніру — JJB Sports.

Переможці

Посилання 
 Офіційний сайт